Lewicki ist ein polnischer Familienname. Die polnische weibliche Form des Namens Lewicki ist Lewicka. Der Plural lautet Lewiccy (z. B. Barbara und Henryk Lewiccy), der Plural nur für Frauen lautet Lewickie (z. B. Anna und Ewa Lewickie).

Lewicki ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Wolfgang Lewicki (1894–1973), deutscher Bauingenieur
 Leonidas Lewicki (1840–1907), österreichisch-deutscher Maschinenbauingenieur, Rektor der TH Dresden
 Mihail Lewicki (1774–1858), ukrainischer griechisch-katholischer Erzbischof von Lemberg
 Oscar Lewicki (* 1992), schwedisch-polnischer Fußballspieler
 Tadeusz Lewicki (1906–1992), polnischer Orientalist
 Wilhelm Lewicki (1935–2001), deutscher Förderer der Wissenschaftsgeschichte

Lewicka ist der Familienname folgender Personen: 

 Anna Kowalska-Lewicka (1920–2009), polnische Ethnologin
 Halina Lewicka (1906–1983), polnische Romanistin

Siehe auch:
 Siemieński-Lewicki, galizisches Adelsgeschlecht
 Lewitski
 Lewizki
 Lewitzky
 Lewyzkyj
 Levitzki